

Codici 
 A21 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Irmtraut
 A21 – negli scacchi, codice ECO che designa alcune varianti della partita inglese corrispondenti alla cosiddetta siciliana in contromossa

Altro 
 A21 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili

Pagine correlate 
 Autostrada A21